Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Swiss Indoors 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl kanadsko-srbský pár Vasek Pospisil a Nenad Zimonjić, jehož členové nestartovali společně. Pospisil se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Zimonjiće se stal polský deblista Marcin Matkowski, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách dvojice Alexander Peya a Bruno Soares.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený rakousko-brazilský pár Alexander Peya a Bruno Soares, který ve finále zdolal britsko-australské turnajové trojky Jamieho Murrayho a Johna Peerse výsledkem 7–5 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů.

Nasazení párů 
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (odstoupili)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinále)
  Jamie Murray /  John Peers (finále)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Swiss Indoors
Tenis ve Švýcarsku v roce 2015
ATP World Tour 2015